Владислав Бобовский (, 19.03.1932, Торунь, Польша) — католический епископ, вспомогательный епископ епархии Тарнува с 23 декабря 1974 года по 2 февраля 2010 год.

Биография 
Владислав Бобовский родился 19 марта 1932 года в городе Торунь, Польша. 23 июня 1957 года был рукоположён в священника, после чего служил викарием в приходской церкви в городе Рыглице. Обучался в Люблинском католическом университете. После защиты докторской диссертации в Риме преподавал в Тарновской высшей духовной семинарии.

23 декабря 1974 года Римский папа Павел VI назначил Владислава Бобовского титулярным епископом Абернети и вспомогательным епископом епархии Тарнува. 2 февраля 1975 года состоялось рукоположение Владислава Бобовского в епископа, которое совершил архиепископ Ежи Аблевич в сослужении с епископами Петром Беднарчиком и Юзефом Гуцвой.

2 февраля 2010 года вышел на пенсию.

Ссылки 
 Информация 
 Биография 

Католические епископы Польши